Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2002/2003 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (2000/01 и 2001/02) и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона. В полной версии официального рейтинга количество снукеристов 128. Ниже представлен так называемый «Топ-32» — список лучших игроков по итогам двух сезонов.

Топ-32

Ссылки 
 Официальный рейтинг снукеристов на Snooker.org  
 Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
2002 год в снукере
2003 год в снукере